Многозначный термин

 Каймак — сливки, снятые с топлёного молока
 Каймак — род сладкой подливки или соуса
 Каймак — исчезнувшее село, Черноморский район Крыма